Een happy end is een einde van een plot dat voor de hoofdpersonen goed afloopt.

 Happy End (musical), een musical uit 1929, geschreven door Elisabeth Hauptmann en Bertolt Brecht, met muziek van Kurt Weill
 Happy End (band), een Japanse folkrockband van begin jaren 1970
 Happy End (album uit 1970), hun debuutalbum uit 1970
 Happy End (album uit 1973), hun derde en tevens laatste album uit 1973
 The Happy End, een Britse bigband uit de jaren 1980

Film 
 Happy End (1966), een Tsjecho-Slowaakse film uit 1966, van regisseur Oldřich Lipský
 Happy End (1999), een Zweedse film uit 1999, van regisseur Christina Olofsson
 Happy End (2003), een Amerikaans-Frans-Duitse film uit 2003, van regisseur Amos Kollek
 Happy End (2009), een Nederlandse film uit 2009, van regisseur Frans Weisz
 Happy End (2011), een Zweedse film uit 2011, van regisseur Björn Runge
 Happy End?!, een Duits-Nederlandse film uit 2014, van regisseur Petra Clever
 Happy End (2017), een Frans-Oostenrijks-Duitse dramafilm uit 2017, van regisseur Michael Haneke

Zie ook 
 Happy Ending (doorverwijspagina)